Johann Böker ist der Name folgender Personen:

* Johann Gottfried Böker (1794 oder 1795–1860), deutschamerikanischer Wein- und Spirituosenhändler, Konsul, Kunstsammler und Galerist
 Johann Josef Böker (* 1953), deutscher Architekturhistoriker